Анатолий Михайлович Михайлов (18 июля 1931 года, село Староселка, Чувашская АССР, РСФСР СССР — 22 ноября 1997 года, Чебоксары, Чувашская Республика, РФ) — видный деятель чувашской музыкальной культуры, композитор, музыкальный педагог.

Биография 
Родился 18 июля 1931 года в деревне Староселка Цивильского района Чувашской АССР.

Получив семиклассное образование в Ивановской сельской школе поступает учиться в Цивильский сельскохозяйственный техникум (1945-47). С 1948 года он начинает работать музыкальным руководителем в Цивильском детском доме и баянистом-аккомпаниатором в Цивильской профтехшколе. В 1954 году окончил дирижёрско-хоровое отделение Чебоксарского музыкального училища им. Ф. П. Павлова (в классе дирижирования В. Ф. Вержбицкого, в классе фортепиано — у Д. С. Нофель-Ходяшевой, по гармонии и музыкальной композиции — у Г. Г. Лискова).

Затем молодого музыканта призывает в армию, где он дослужился до дирижёра полкового ансамбля песни и танца. С 1957 по 1958 года учился в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского в классе музыкальной композиции у доцента Г. Н. Белоглазова.

С 1958 по 1964 года преподаёт музыку в Чебоксарской школе № 1 и школе-интернат № 2; преподаёт дирижирование, баян, фортепиано; музыкально-теоретические и другие дисциплины в Чебоксарском музыкальном, Канашском педагогическом и Цивильском культурно-просветительном училищах.

В 1971 году принят в Союз композиторов СССР, а с 1977 года полностью отдаёт себя композиторскому творчеству, ведет концертную, музыкально-пропагандистскую и просветительскую деятельность. Провёл около 300 авторских концертов и творческих встреч в Чувашии и городах Поволжья.

В 1990 году организовывал Ассоциацию композиторов Чувашской Республики, его избирают Президентом. С 1994 года — председатель Правления Музыкального общества Чувашской Республики.

Скончался 22 ноября 1997 года после тяжёлой продолжительной болезни.

Память 
В апреле 1998 года документы Михайлова его вдова — Лидия Терентьевна Михайлова — передала на хранение в Госархив Чувашской Республики.

Произведения, книги 
Композитор создал около 1000 музыкальных произведений: оперетту «Плывут, летят крылатые» на либретто С. Щербакова; музыку к 15 спектаклям Республиканского театра кукол и к драме П. Осипова «Айдар»; «Поэму» для скрипки и фортепиано; 6 маршей для духового оркестра: «Марш военных лет», «Марш ПТУ»; романсы и песни.

Им написаны мелодии на стихи И. Ивника, А. Лукина, А. Савельева и др. Значительное место в его творчестве занимают песни о всех городах Чувашии, героях, выросших на чувашской земле, о Москве, о волжских и российских городах.

Вокальные, хоровые, инструментальные произведения Анатолия Михайлова изданы на грампластинках фирмы «Мелодия», хранятся в фондах Чувашского и Российского радио.

В Москве и Чувашии книжными издательствами были изданы 10 его авторских сборников произведений, в том числе 8 песенно-хоровых.

Примечания

Литература 
 Илюхин, Ю. Анатолий Михайлов юррисем / Ю. Илюхин // Коммунизм ялавĕ. — 1971. — 21 декабря.
 Ирхи, Г. Çавал тăрăхĕнче, юрă-кĕвĕ уявĕнче / Г. Ирхи // Хыпар. — 2004. — 14 утă.
 Мартьянов, Н. Композитора асăнса / Н. Мартьянов // Хыпар. — 2003. — 10 утă.
 Александров, Ю. Творческий отчет композитора / Ю. Александров // Советская Чувашия. — 1978. — 24 сентября.
 Долгов, В. Деревья растут не поодиночке / В. Долгов // Советская Чувашия. — 1998. — 18 ноября.
 Зимин, Н. Щедрый талант / Н. Зимин // Советская Чувашия. — 1991. — 18 июля.
 Ильин, С. П. Михайлов Анатолий Михайлович // Ильин, С. П. Ассоциация композиторов Чувашской Республики / С. П. Ильин, Н. А. Зимин. — Чебоксары, 1995. — С. 88-91.
 Илюхин, Ю. А. Михайлов Анатолий Михайлович / Ю. А. Илюхин // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2009. — Т. 3 : М-Се. — С. 106.
 Лукиянова, З. Памяти композитора / З. Лукиянова // Чебоксарские новости. — 2001. — 18 июля.
 Мартьянов, Н. Фестиваль памяти композитора / Н. Мартьянов // Советская Чувашия. — 2003. — 9 июля и др.
 Л. И. Бушуева, Ю. А. Илюхин, «Чăваш Енĕн композиторĕсем», Чебоксары, 2014.

Ссылки 
 Государственный архив современной истории Чувашской Республики

Выпускники Уральской консерватории
Заслуженные деятели искусств Чувашской АССР
Члены Союза композиторов СССР